De Perzische naam van Smerdis, een koning van het Perzische Rijk
 Bardiya (district), een district in Nepal